Виж също така на български компютър.

Computer e английската дума за компютър може да се отнася до:

 Списания

 Списание Computer
 Journal of Computer-Generated Euclidean Geometry

 Компютърното проектиране
 Computer-aided design

 Други
 OK Computer